Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2021 war ein internationales Snookerturnier zur Ermittlung des Amateurweltmeisters. Es wurde unter Schirmherrschaft der International Billiards & Snooker Federation vom 6. bis zum 11. März 2022 in der Qatar Billiard & Snooker Federation Academy im katarischen Doha als nachträgliche Meisterschaft für den Jahrgang 2021 ausgetragen. Sieger wurde der 16 Jahre alte Pakistani Ahsan Ramzan, dem im Finale ein Sieg über den Iraner Amir Sarkhosh gelang. Dessen Landsmann Siyavosh Mozayani spielte mit einem 136er-Break das höchste Break des Turnieres.

Hintergrund 
Die letzte Ausgabe der Amateurweltmeisterschaft hatte 2019 in Antalya stattgefunden, mit Muhammad Asif aus Pakistan als Sieger. Danach musste auch im Snooker wegen der COVID-19-Pandemie der Spielbetrieb unterbrochen werden. Während die professionelle World Snooker Tour bereits im Sommer 2020 weitermachte, konnte das Amateursnooker noch bis weit ins Jahr 2021 hinein nur sehr eingeschränkt stattfinden. Während die IBSF die Amateurweltmeisterschaft für 2020 vollständig abgesagt wurde, hoffte man, wenigstens 2021 die Weltmeisterschaft austragen zu können. Da das medizinische wie organisatorische Risiko aber nach wie vor sehr hoch war, verschob man die Ausgabe in das Jahr 2022 hinein. Zunächst war eine Austragung im Januar 2022 geplant, schließlich legte man sich auf einen Termin Anfang März fest. Obwohl das Turnier damit im Jahr 2022 ausgetragen wurde, war es also die nachträgliche Meisterschaft für 2021. Während zunächst vom 1. bis zum 5. März die U21-Weltmeisterschaft und die Amateurweltmeisterschaft der Frauen nachgeholt wurden, begann am 6. März die eigentliche Amateurweltmeisterschaft.

Modus 
Insgesamt nahmen 62 Spieler teil. Neben Startern aus verschiedenen europäischen Ländern, sechs Afrikanern und zwei US-Amerikanern kamen die meisten Teilnehmer aus Asien. Abgesehen von Cheung Ka Wai, dem einzigen Vertreter aus Hongkong, fehlten allerdings Spieler aus der Volksrepublik China durch die dortigen Reisebeschränkungen völlig. Das Turnier startete mit einer Gruppenphase, in der es 14 Vierer-Gruppen und zwei Dreier-Gruppen gab. In jeder Gruppe trat jeder einmal gegen jeden anderen Spieler an. Aus jeder Gruppe qualifizierten sich die beiden besten Spieler für die Finalrunde. Anhand der Framedifferenz pro Spiel () wurde eine Setzliste für die Hauptrunde erstellt.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ausgetragen.

Finale 
Der Iraner Amir Sarkhosh gehörte zu diesem Zeitpunkt zu den aufstrebenden Spielern Asiens, hatte er doch unter anderem die Snooker-Asienmeisterschaft 2018 gewonnen, das Finale der Snooker-Asienmeisterschaft 2021 erreicht und im selben Jahr im Halbfinale der Amateurweltmeisterschaft im Six-Red-Snooker gestanden. Der 16 Jahre alte Pakistani Ahsan Ramzan hatte international weniger Erfolge feiern können. 2021 war er pakistanischer Vize-Meister geworden; kurz vor Beginn der Haupt-Amateurweltmeisterschaft hatte er bei der U21-Weltmeisterschaft außerdem ein Maximum Break erzielt. Auf seinem Weg ins Finale war ihm unter anderem ein Sieg über Titelverteidiger Muhammad Asif gelungen. Während Ramzan nach Platz 2 in der Gruppenphase für die K.-o.-Runde nur auf Platz 27 gesetzt worden war, hatte Sarkhosh diese Setzliste angeführt.

Ramzan hatte den besseren Start in die Partie und ging mit 2:0 in Führung, ehe Sarkhosh das Spiel zum Stande von 3:2 drehte. Wenig später führte der Iraner bereits mit 5:3 und hatte so den Matchball in der Hand. Doch Ramzan arbeitete sich Frame für Frame zurück und erzwang den Decider. Diesen konnte Ramzan ebenfalls für sich entscheiden, womit der Pakistani das Turnier gewann und Amateurweltmeister 2021 wurde. Beide Finalisten erhielten im Anschluss an das Endspiel die Startberechtigung für die World Games 2022, Sarkhosh schlug diese aber aus. Ramzan war einer der jüngsten Sieger in der Geschichte der Amateurweltmeisterschaft. Den Rekord trägt aber weiterhin Yan Bingtao, der die Ausgabe 2014 im Alter von 14 Jahren gewann.

Century Breaks 
Acht Spielern gelangen während des Turnieres insgesamt elf Century Breaks.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker.net (englisch)
 Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Doha